Orbiliomycetes är en klass av svampar. Orbiliomycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Orbiliomycetes